Ludvig Zinck henviser til:

 Johan Wilhelm Ludvig Zinck (1776–1851) – dansk komponist
 Ludvig Henrik Olaus Zinck (1833–1902) – dansk arkæolog